Piola : une famille de peintres génois, dont :
 Pellegro Piola (1617/1625-1640)
 Domenico Piola (1624-1703)
 Gabrio Piola (1794-1850) : physicien et mathématicien italien.
 Silvio Piola (1913-1993) : footballeur italien
 Michel Piola (1958-) : grimpeur et alpiniste suisse

Autres 
 Piola : station du métro de Milan.